Eugen Dollmann – militare, diplomatico e agente segreto tedesco
 Georg von Dollmann – architetto tedesco
 Friedrich Dollmann – generale tedesco
 Vincent Dollmann – vescovo cattolico francese, arcivescovo di Cambrai dal 2018